Miroslav Slepička, (Příbram, 10 de novembro de 1981), é um futebolista tcheco que atua como atacante e meia. Atualmente joga no Táborsko.

Ligações externas 
 

Futebolistas da Chéquia
Futebolistas do GNK Dinamo Zagreb
Futebolistas do FC Goa